Сольная дискография американской певицы и актрисы Шер.

Список синглов включает только те, которые попадали в хит-парады.

Альбомы

Студийные

Сборники

Саундтреки

DVD 
 VH1 Divas Live '99 (1999)
 Live in Concert (1999)
 VH1 Divas Las Vegas (2002)
 The Farewell Tour (2003)
 The Video Hits Collection (2004)
 Extravaganza: Live at the Mirage (2005)

Синглы 

 Примечания

Источники

См. также 
 Дискография Сонни и Шер

Ссылки 
 Шер Видеотека

Шер
Шер
Шер